Lingens ist der Familienname folgender Personen:

 Ella Lingens-Reiner (1908–2002), österreichische Juristin, Ärztin und Gegnerin des Nationalsozialismus
 Eric Lingens (1939–2009), deutscher Jurist
 Erich Lingens (1878–1947), deutscher Politiker (Zentrum)
 Hermann Lingens (1905–1994), deutscher Geschäftsführer, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Joseph Lingens (1818–1902), deutscher Politiker
 Kurt Lingens (1912–??), deutscher Antifaschist
 Paul Lingens (1895–1976), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Schriftsteller
 Peter Michael Lingens (* 1939), österreichischer Journalist
 Walther Lingens (1882–1940), deutscher Polizeipräsident

Siehe auch:
 Lingen (Begriffsklärung)